Ifugao (provincie), een provincie in het noorden van de Filipijnen;
 Ifugao (volk), een volk in de noorden van de Filipijnen;
 Ifugao (taal), de taal van Ifugao volk;
 Ifugao (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Luzon.